Zkratka ÚPD – kombinace písmen Ú, P a D může označovat:
 územně plánovací dokumentace
 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

Související články 
 UPD